Турнир Warsaw Cup 2014 года — четырнадцатый международный турнир по фигурному катанию «Warsaw Cup», прошедший в польской столице Варшаве с 20 по 23 ноября 2014 года. Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду. Турнир вошёл в организованную в этом сезоне серию Челленджер.

Результаты

Мужчины 

WD = фигуристы снялись с соревнований.

Женщины 

WD = фигуристка снялась с соревнований.

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2014 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2014/2015
Ноябрь 2014 года
Спорт в Польше в 2014 году